een hibiscussoort, Hibiscus sabdariffa, zie roselle (plant)
 een tweetal plaatsen in de VS:
 Roselle (Illinois)
 Roselle (New Jersey)
 een dorp in Italië:
 Roselle (Grosseto)